Umělá inteligence může být:

 Umělá inteligence – soubor algoritmů řešících komplexní úlohy rozpoznávání či klasifikace, plánování či řízení.
 Filosofie umělé inteligence – odvětví filosofie zabývající se např. otázkou, zda stroj může mít vědomí podobné tomu lidskému.

Související články 
 Artificial Intelligence (rozcestník) – více významů pojmu v angličtině